świeca – źródło światła
 świeca (jednostka)
 świeca żarowa
 świeca zapłonowa
 amunicja generująca światło lub dym: świeca dymna, petarda, raca, rakieta sygnalizacyjna, rakieta świetlna.
 świeca (lotnictwo) – w akrobacji lotniczej świeca to forma wykonywanego pod dużym kątem względem horyzontu wznoszenia samolotu (lub szybowca).
 świeca (ćwiczenie gimnastyczne) – ćwiczenie gimnastyczne polegające na spionizowaniu (uniesieniu w górę) nóg przy wsparciu ciężaru ciała na barkach lub karku z leżenia na plecach; w wersji statycznej punktami podparcia są również łokcie
 świece japońskie
 Świeca – miejscowość w województwie wielkopolskim